Académie de Caen peut désigner :
 Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, société savante fondée en 1652 ;
 Académie de physique de Caen, société savante fondée en 1662 ;
 Académie de Caen, circonscription éducative française créée en 1808.